Костаньян — фамилия.
 Костаньян, Айказ Аркадьевич (Костанян; 1898—1938) — советский партийный функционер, первый секретарь ЦК КП (б) Армении.
 Костаньян, Аркадий Семёнович (Аршак Кастаньян; 1866—1919) — оперный певец (лирико-драматический тенор) и антрепренёр.